Il doppio del torneo di tennis Cincinnati Open 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ken Flach e Robert Seguso che hanno battuto in finale Steve Denton e John Fitzgerald 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Stefan Edberg /  Anders Järryd (secondo turno)
 Assente
 Ken Flach /  Robert Seguso (campioni)
 Andrés Gómez /  Slobodan Živojinović (secondo turno)

 Gary Donnelly /  Peter Fleming (quarti di finale)
 Chip Hooper /  Mike Leach (secondo turno)
 Peter Doohan /  Laurie Warder (quarti di finale)
 Kevin Curren /  Mike De Palmer (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1987